Bonpland ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Mare Cognitum, unmittelbar anschließend an den südlichen Wall des Kraters Fra Mauro und im Osten teilweise überdeckt von Parry.

Der Krater ist sehr stark erodiert und im südlichen Teil ist der Wall fast verschwunden. Das Innere durchzieht das Rillensystem der Rimae Parry.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Botaniker Aimé Bonpland, Freund und Begleiter Alexander von Humboldts, offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Bonpland auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)